Olimpia ist eine Variante des weiblichen Vornamens Olympia.

Olimpia werden genannt

Orte
Vila Olímpia, Stadtviertel in São Paulo 
Olímpia, Stadt im Norden des Bundesstaates São Paulo, Brasilien

Vereine
Club Olimpia, Asunción, Paraguay 
FC Olimpia Bălți, Moldau
Olimpia Elbląg, Polen
Olimpia Grudziądz, Polen
CD Olimpia, Tegucigalpa, Honduras 
Olimpia Milano, Italien 
Olimpia Satu Mare Rumänien

Weiteres
Cinema Olímpia, Kino in Porto, Portugal
Die Olimpia, humanoider Automat und eine der zentralen Figuren in E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen Der Sandmann
Olimpia (Unternehmen), italienisches Finanzunternehmen
Olimpia (Schiff), ein 1938/49 gebautes Passagierschiff der „Weißen Flotte“ Polens

Siehe auch 
Olympia
Nova Olímpia